Неоконструктивизм — архитектурный стиль, использующийся со второй половины XX века сначала в советской архитектуре (как одно из направлений советского архитектурного модернизма), а позже и в современной российской архитектуре. Концепции неоконструктивизма опираются на концепции архитектурного конструктивизма 1920-х и начала 1930-х годов.

В начале XXI века в условиях интенсивного информационного обмена неоконструктивизм в значительной степени сближается с неомодернизмом.

Особенности стиля 
Для неоконструктивизма, как и для конструктивизма, характерен приоритет конструктивной основы здания, которая является определяющей для его формы (внешнего облика); задача достижения необходимых функциональный свойств здания в значительной степени также решается посредством разработки и использования соответствующих конструкций. Кроме того, как для конструктивизма, так и для неоконструктивизма характерны использование простейших геометрических объёмов и бездекоративность.

Инженерно-технические возможности архитекторов, работавших в стиле конструктивизма, были весьма ограничены, для неоконструктивизма таких ограничений практически нет. Так, средствами художественной выразительности неоконструктивизма в настоящее время являются цвет и детали, в том время как для конструктивистских зданий такие средства художественной выразительности почти не использовались.

Фасады современных сооружений, построенных в стиле неоконструктивизма, выглядят существенно более разнообразно по сравнению с фасадами конструктивистских зданий первой половины XX века: в жилых домах, к примеру, используются заглублённые остеклённые лоджии, образующие вертикальные полосы, а также контрастные цветовые решения для некоторых частей здания.

Сооружения 

Один из наиболее ярких примеров сооружений в стиле неоконструктивизма — Судейская вышка на Гребном канале в Нижнем Новгороде, построенная в 1986 года про проекту архитекторов Ю. Карцева и С. Касаткина. Как форма сооружения, так и отдельные элементы его конструкции работают здесь на создание спортивного образа, подчёркивая движение вверх, от ступени к ступени: это и эркеры, которые, плавно изгибаясь, контрастируют с прямоугольными формами, и лестницы, которые под разными углами прорезают пространство, а также подчёркнутая пандусами и террасами ступенчатость ярусов.

Офисное здание «Теледом» в Нижнем Новгороде на улице Белинского, 9/1 (архитектор А. А. Худин, 2005) построено как обращение к абстрактно-геометрическим образам 1920-х годов: художественная выразительность достигается врезкой простых геометрических объектов, кубов и параллелепипедов, при этом каждый из объектов, для подчёркивания контраста, выделяется своим цветом, а развитие композиции происходит по спирали.

Сооружение зданий в стиле неоконструктивизма также может применяться с целью соблюдения единообразия в районах, в которых преобладают постройки 1920-х и 1930-х годов.

Примечания

Литература 
 
 

Архитектура СССР
Архитектурные стили
Архитектурный модернизм
Течения и направления в современном искусстве